De La Cruz ist der Name von

 De La Cruz (Band), eine Glam-Metal-Band

De La Cruz ist der Familienname diverser Personen, siehe Cruz (Familienname).